Головой о стену:

 Головой о стену (фильм, 1959) (, 1959) — французский художественный фильм режиссёра Жоржа Франжю.
 Головой о стену (фильм, 1998) (, 1998) — австралийский художественный фильм режиссёра Аны Коккинос.
 Головой о стену (фильм, 2004) (, 2004) — немецкий художественный фильм режиссёра Фатиха Акина.